Hladik bzw. Hladík ist der Name von

Peter Hladik (* 1941), deutscher Schauspieler
Petr Hladík (* 1948), tschechoslowakischer Radsportler
Radim Hladík (1946–2016), tschechischer Musiker
Václav Hladík (1868–1913), tschechischer Schriftsteller